Zhicheng kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhicheng (häradshuvudort), Zhejiang, 
 Zhicheng (sockenhuvudort), Hubei, 
 Jian'ou (häradshuvudort i Kina), Fujian, 
 Zhicheng (socken), Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar